Сан Хосе Монтенегро има више значења:

 Сан Хосе Монтенегро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Монтенегро (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику